Goethestraße 9 oder Goethestrasse 9 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Goethestraße 9/11 in Berlin, siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Lichterfelde
 Goethestraße 9 (Coburg)
 Goethestraße 9 in Dresden, siehe Liste der Kulturdenkmale in Klotzsche
 Goethestraße 9 in Erlangen, siehe Liste der Baudenkmäler in Erlangen/G #Goethestraße
 Goethestraße 9 in Gera, siehe Liste der Kulturdenkmale in Gera
 Goethestraße 9 in Großschönau, siehe Liste der Kulturdenkmale in Großschönau (A–M)
 Goethestraße 9 in Halle (Saale), siehe Liste der Kulturdenkmale in Halle (Saale)/Stadtbezirk Nord
 Goethestraße 9 in Heringsdorf, siehe Liste der Baudenkmale in Heringsdorf
 Goethestraße 9 in Kelbra (Kyffhäuser), siehe Liste der Kulturdenkmale in Kelbra (Kyffhäuser)
 Goethestraße 9 in Löbau, siehe Liste der Kulturdenkmale in Löbau
 Goethestraße 9 in Malchin, siehe Liste der Baudenkmale in Malchin
 Goethestraße 9 (Mönchengladbach)
 Goethestraße 9 in Neustadt bei Coburg, siehe Liste der Baudenkmäler in Neustadt bei Coburg
 Goethestraße 9 in Northeim, siehe Liste der Baudenkmale in Northeim
 Goethestraße 9 in Ottweiler, siehe Liste der Baudenkmäler in Ottweiler
 Goethestraße 9 in Otzing, siehe Liste der Baudenkmäler in Otzing
 Goethestraße 9 in Pulsnitz, siehe Liste der Kulturdenkmale in Pulsnitz
 Goethestraße 9 in Radebeul, siehe Liste der Kulturdenkmale in Radebeul (Gemarkung)
 Goethestraße 9 in Seehausen (Altmark), siehe Liste der Kulturdenkmale in Seehausen (Altmark)
 Goethestrasse 9 in Stäfa, siehe Liste der Kulturgüter in Stäfa
 Goethestraße 9 in Ueckermünde, siehe Liste der Baudenkmale in Ueckermünde
 Goethestraße 9 in Zeitz, siehe Liste der Kulturdenkmale in Zeitz
 Goethestraße 9 in Zittau, siehe Liste der Kulturdenkmale in Zittau Ost